Михаил Калганов:
 Калганов, Михаил (род. 1974) — советский, узбекский и израильский спортсмен, специализирующийся в гребле на байдарках.
 Калганов, Михаил Иванович (1912—1993) — советский геолог, лауреат Сталинской, Ленинской и Ломоносовской премий. Кандидат геолого-минералогических наук.
 Калганов, Михаил Фёдорович (1908—1986) — забойщик шахты «Юнком» треста «Орджоникидзеуголь», Герой Социалистического Труда.